Куп европских изазивача у рагбију 2007/08. (службени назив: 2007–08 European Challenge Cup) је било 12. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења. 

Учествовало је укупно 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група. На крају је Бат освојио трофеј, тако што је у финалу у Енглеској био бољи од Вустера.

Учесници 

 Ел Салвадор 
 Букурешт 
 Гран Парма 
 Петрарка Падова 
 Калвизиано 
 Овермах Парма 
 Конот рагби 
 Брив (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Бајон 
 Монтаубан 
 Ох Герс 
 СЦ Алби 
 Сејл шаркс 
 Бат (рагби јунион) 
 Лондон Ајриш 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Њукасл Фалконс 
 Сараценс 
 Вустер вориорс 
 Лидс карниџ

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

Групна фаза се играла од 8. новембра 2007., до 20. јануара 2008. 

После шест кола у нокаут фазу челинџ купа отишли су Бат, Вустер, Њукасл, Сејл и Олимпик Кастр као првопласирани клубови и Лидс, Монпеље и Брив као другопласирани клубови.

Група 1 

Овермах Парма - Алби 23-28

Ох - Бат 6-28

Бат - Овермах Парма 28-0

Алби - Ох 30-31

Алби - Бат 18-26

Овермах Парма - Ох 25-20

Бат - Алби 59-15

Ох - Овермах Парма 24-20

Овермах Парма - Бат 13-31

Ох - Алби 15-13

Бат - Ох 31-13

Алби - Овермах Парма 26-23

Група 2 

Монтаубан - Гран Парма 65-6

Букурешт - Вустер 8-18

Гран Парма - Букурешт 23-23

Вустер - Монтаубан 41-18

Букурешт - Монтаубан 19-17

Вустер - Гран Парма 50-0

Монтаубан - Букурешт 34-6

Гран Парма - Вустер 16-66

Монтаубан - Вустер 7-24

Букурешт - Гран Парма 21-20

Гран Парма - Монтаубан 17-34

Вустер - Букурешт 46-0

Група 3 

 
Брив - Конот 15-6

Ел Салвадор - Њукасл 10-71

Њукасл - Брив 25-19

Конот - Ел Салвадор 75-8

Конот - Њукасл 16-13

Брив - Ел Салвадор 71-0
 
Ел Салвадор - Брив 8-40

Њукасл - Конот 39-0

Брив - Њукасл 12-19

Ел Салвадор - Конот 0-60

Конот - Брив 15-22

Њукасл - Ел Салвадор 97-0

Група 4 

Сејл - Монпеље 49-6

Бајон - Петрарка 37-20

Петрарка - Сејл 14-53

Монпеље - Бајон 18-12

Петрарка - Монпеље 13-19

Бајон - Сејл 12-51

Сејл - Бајон 32-10

Монпеље - Петрарка 31-3

Сејл - Петрарка 45-6

Бајон - Монпеље 24-26

Петрарка - Бајон 17-5

Монпеље - Сејл 14-14

Група 5 

Лидс - Кастр 35-18

Калвизиано - Дакс 54-19

Дакс - Лидс 20-23

Кастр - Калвизиано 61-28

Кастр - Дакс 25-15

Лидс - Калвизиано 45-5

Дакс - Кастр 15-16

Калвизиано - Лидс 27-26

Лидс - Дакс 25-18

Калвизиано - Кастр 9-27

Кастр - Лидс 13-3

Дакс - Калвизиано 22-0

Завршница такмичења 

У нокаут фази Челинџ купа нашли су се 5 енглеских клубова и 3 француска. Бат је на путу до финала победио Лидс и Сејл, а Вустер је био бољи од Монпељеа и Њукасла. У финалу у Глостеру Бат је надиграо Вустер и тако освојио вредан трофеј.

Финале

Стастика 

Највише поена

 Оли Баркли 91, Бат

Највише есеја

 Оли Филипс 8, Њукасл

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2007.
Рагби у 2008.